Улица Степа́на Ра́зина — улица в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проходит от завода «Адмиралтейские верфи» до набережной Обводного канала.

История 
Улица возникла во второй половине XVIII века и входила в состав нынешнего проспекта Римского-Корсакова. Участок у реки Фонтанки в 1977 году вошёл в территорию Адмиралтейских верфей.

В 1836 году появляется название Новая Екатерингофская улица или Ново-Екатерингофская улица (от реки Фонтанки до Бумажного канала, включая часть современной Лифляндской улицы). 14 июля 1859 года присвоено наименование Эстляндская улица по Эстляндской губернии, в ряду улиц Нарвской полицейской части, переименованных по прибалтийским губерниям России.

6 октября 1923 года переименована в улицу Стеньки Разина, в честь С. Т. Разина, предводителя Крестьянской войны в России 1670—1671 годов. Современное название улица Степана Разина дано 22 февраля 1939 года. Тем самым было удовлетворено «ходатайство трудящихся Ленинграда о замене уменьшительного имени Стенька на полное имя Степан».

Достопримечательности 

 Адмиралтейские верфи
 Галерный мост
 Дом № 8, литера Б (набережная Обводного канала, 231) — особняк В. Ф. Друри, 1847 г., арх. П. Е. Луизе. В 2019 году у дома закрасили фасады, после чего перестали быть различимы заложенные в советское время арочные окна. В июле 2021 здание было выставлено на торги. 
 Дом № 9 — Пивоваренный завод имени Степана Разина
 Мост Степана Разина

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Улицы, названные в честь Степана Разина